Vaucelles est un village de Belgique, dans la commune de Doische ;
 Vaucelles est une commune française du département du Calvados :
 l'église Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Vaucelles s'y situe ;
 Vaucelles est un quartier de Caen (France) qui fut le siège du doyenné de Vaucelles ;
 l'église Saint-Michel de Vaucelles s'y situe :
 Vaucelles est un hameau des Rues-des-Vignes, dans le département du Nord :
l'abbaye de Vaucelles s'y situe ;
la trêve de Vaucelles y fut signée.
 La Gare de Vaucelles à Taverny (Val-d'Oise) sur la ligne  du Transilien. 

Homonymie de toponyme